Indica (Arrianus), de beschrijving van de ontdekkingsreis van Nearchos door Arrianus.
Indica (Megasthenes), een vergelijkbare beschrijving van India uit de Oudheid van Megasthenes, door Arrianus gebruikt als bron.
Indica (popgroep), een Finse poprockgroep.
Indica (cannabis), een cannabisvariant.